Ера́з:

 ЕрАЗ — Ереванский автомобильный завод.
 ЕрАЗ — автомобиль, выпускаемый Ереванским автомобильным заводом.